Де́ррик Де́лмор (, р.  года) — американский фигурист, выступавший в одиночном, а затем в парном катании. Наибольших успехов достиг в одиночном разряде — стал чемпионом мира среди юниоров. Выпускник Стэнфордского университета, где закончил два разных курса: психология и коммуникации. Играл главную роль в мюзикле «Cold as Ice» (2007) в Нью-Йорке.

В 2008 году перешёл в парный разряд, начал кататься с Келси Ли. Они заняли пятое место на местном отборочном чемпионате юниорского уровня, поэтому не попали на Чемпионаты мира 2009 года. В настоящее время живёт в Калифорнии и тренирует на катке East West Ice Palace.

Результаты

После 2000 года 

 WD = Снялся с соревнований

До 2000 года 

 N = Среди новичков; J = Юниорские соревнования; WD = Снялся с соревнований

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы США
Тренеры по фигурному катанию